Elzin () ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Michailowitsch Elzin (1875–1937), russischer Revolutionär
 Wiktor Borissowitsch Elzin (1900–1938), russischer Revolutionär, Sohn des vorigen